Tržišče je lahko:

 Tržišče, ekonomski prostor

Naselje 

 Tržišče, Občina Rogaška Slatina
 Tržišče, Občina Sevnica

Glej tudi 

 Trg
 Tržič